Надточеев — фамилия; имеет женскую форму Надточеева.
 Надточеев, Георгий Мефодиевич (1916—1944) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Надточеев, Вил Иванович (известен как Ви́льям Фёдорович Козло́в; 1929—2009) — русский прозаик, журналист, фотокорреспондент, сценарист.